

Toponyme 

 Tora, une commune du département de Douroula au Burkina Faso ;
 Tora, une commune du département de Nasséré au Burkina Faso ;
 Torà, une commune de la province de Lérida en Catalogne en Espagne ;
 Tora Bora, une île du Pacifique.

Patronyme 
Le nom de famille Tora est porté par :
 Apisai Tora (1934-2020), homme politique fidjien.

Culture  
Le terme Tora peut désigner :
 Tora-san, le personnage principal de la série de films dramatiques japonais C'est dur d'être un homme ;
 Tora ! Tora ! Tora !, un film nippo-américain de 1970 relatant l'attaque de Pearl Harbor en 1941 ;
 Tora Tora Tora, une chanson de MAX de 1996 ;
 tora, une culture archéologique semi-légendaire du Darfour ;
 TORA, un algorithme de routage pour les réseaux mobiles ad hoc.

Voir aussi 
 Torah, le livre religieux des Hébreux.

Torra 
 Torra, une marque de bière corse.
 Enric Torra (1910-2003), pianiste et compositeur espagnol.
 Miguel Torra (1925-), footballeur espagnol.
 Quim Torra (1962-), avocat, éditeur et écrivain catalan.